Die Liste der Naturdenkmale in Baden-Baden nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der baden-württembergischen Stadt Baden-Baden. In Baden-Baden gibt es insgesamt 74 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 6 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 68 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Badenbaden
 Badenbaden